Houria peut désigner :
 Houria, un film algérien de Sid Ali Mazif (1986) ;
 Houria, un film franco-belge de Mounia Meddour (2022).